Ženská dvouhra Transylvania Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do singlové soutěže klužského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet hráček. Estonská obhájkyně titulu Anett Kontaveitová do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 24letá Anna Blinkovová, jež ve finále zdolala o dva roky starší Italku Jasminu Paoliniovou, figurující na sedmdesáté čtvtté příčce, poměrem 6–2, 3–6 a 6–2. Ve vzájemných duelech se ujala vedení 3–2. Premiérové singlové finále na okruhu WTA Tour proměnila v první titul. Bodový zisk ji po více než roce vrátil do elitní světové stovky, když se posunula ze 138. na 79. místo žebříčku.  V probíhající sezóně se po Mariové v Bogotě, Potapovové v Istanbulu, Peraové v Budapešti a Garciaové v Cincinnati stala pátou šampionkou, která si musela postup do dvouhry zajistit v kvalifikaci.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Transylvania Open
WTA Tour 2022